Potop (in slawischen Sprachen – Polnisch, Russisch, Bulgarisch – für deutsch: Sintflut) kann sich beziehen auf:

 Potop (Dorf), ein Dorf in Bulgarien
 Potop (Film), Film von Jerzy Hoffman aus dem Jahr 1974
 Potop (Geschichte), die Jahre zwischen 1648 und 1667 der polnischen Geschichte
 Potop (Roman), Roman von Henryk Sienkiewicz aus dem Jahr 1886